«Ка́рлик Нос» — российский полнометражный анимационный фильм студии анимационного кино «Мельница» и кинокомпании «СТВ». Самый первый полнометражный мультфильм этих студий и комбинация сказок Вильгельма Гауфа «Карлик Нос» (1826) и «Маленький Мук» (1825). Первая из них входит в альманах «Александрийский шейх и его невольники», а последняя — в альманах «Караван».

Фильм вышел на экраны 20 марта 2003 года. Премьера на телевидении состоялась 2 мая 2005 года на телеканале «Россия», а после «Закона об информации» фильм получил оценку 6+.

Сюжет 
Для того, чтобы стать властительницей мира, злой колдунье нужен ребёнок с очень добрым сердцем. Для этого она обманом заманивает к себе Якоба — сына сапожника Хайнца и зеленщицы Ганны. Когда Якоб отказывается помочь ей в выполнении замысла, колдунья превращает его в уродливого горбатого карлика с длинным носом. За время его пребывания в замке ведьмы проходит семь лет (хотя Якоб этого не заметил и для него прошло всего лишь несколько минут). Якоб находит туфли-скороходы и сбегает из замка, а колдунья следит за ним. Она убеждена, что Якоб всё равно вернётся и поможет ей, не выдержав всех испытаний.

За семь лет Хайнц умер от горя, а Ганна не узнает своего любимого сына в карлике. Горожане крайне недовольно отзываются на Якоба, и хотят прогнать его. Лишь один из людей показывает ему отражение в зеркале, и Якоб в конце концов сбегает прочь. Главный герой в отчаянии, но однажды он спасает жизнь гусыне. Оказывается, что это не просто гусыня, а похищенная и заколдованная принцесса Грета. Ещё маленькой девочкой она случайно увидела колдунью в библиотеке своего отца, когда та пыталась узнать тайну волшебной книги. Якоб и Грета полюбили друг друга. Вместе им предстоит пройти через многие испытания и приключения, чтобы остановить колдунью в её злых намерениях.

Роли озвучивали

Съёмочная группа

Премьера 
 ,  — 20 марта 2003 года
  — 29 марта 2003 года
  — 3 апреля 2003 года
  — 9 апреля 2003 года
  — 14 апреля 2003 года
  — 21 апреля 2003 года

Отличия от оригинала 

Сюжет соответствует сказке «Карлик Нос», но все же имеет некоторые отличия от произведения:
 В мультфильме ведьма попросила пять кочанов капусты, а в оригинале — на один кочан больше.
 Из сказки «Маленький Мук» позаимствован только эпизод с волшебными туфлями, благодаря которым герой нанимается на курьерскую службу к местному правителю, тогда как в «Карлике Носе» за семь лет, проведённых в замке ведьмы (и пронёсшихся для Якоба словно сон) он научился готовить и поступает на герцогскую кухню младшим гоф-поваром.
 В мультфильме Урбан показан розовым гоблином, который служит злой колдунье. Однако в оригинале это обычный человек, который является брадобреем.
 В фильме упоминается, что после потери Якоба семь лет назад его отец умер, но в оригинале он ещё жив.
 В оригинале девушку, превращённую в гусыню, зовут Мими. Она была дочерью могущественного волшебника Веттербока (врага колдуньи Травознаи), который в конце расколдовал её. В фильме она является принцессой, и её зовут Грета.

Отсутствует в оригинале, но есть в фильме 
 Присутствует древний и злой каменный монстр Дагал. Это новый оригинальный персонаж. Вполне вероятно, что именно с помощью Дагала колдунья намеревалась завоевать весь мир.

Издание 
 В августе 2003 года мультфильм издавался концерном «Союз» на VHS, а в 2006 году он уже издавался на DVD. В 2010 году дистрибьютором была компания «Мистерия звука», а позже мультфильм стал входить в сборники других мультфильмов.

Награды и премии 
 Гран-при на Международном фестивале фильмов для детей в Санкт-Петербурге (2003)
 Гран-при детского жюри на I Международном фестивале детского аудиовизуального творчества «Надежда» (Санкт-Петербург, 2003)
 Гран-при на Международном фестивале анимационного кино «Анимаёвка» (Беларусь, Могилёв, 2003)
 Приз зрительских симпатий на фестивале детских фильмов в Гамбурге, (Германия, 2003)
 Приз зрительских симпатий на Международном фестивале фильмов для детей и юношества в Буэнос-Айресе (Аргентина, 2003)
 Приз детского жюри конкурса «Киномалышок» — За лучшую детскую роль — Карлику Носу, главному герою одноимённого фильма, законным отцом которого является режиссёр и художник-аниматор Илья Максимов, Россия, 2003
 Приз зрительских симпатий на Международном фестивале детского кино в Кристиансанде (Норвегия, 2004)
 Вторая премия детского жюри в категории «Анимационный фильм» на Чикагском международном фестивале детского кино (2004)

Компьютерная игра 
По мотивам мультфильма вышла одноимённая игра в жанре квест.

Примечания

Ссылки 
 «Карлик Нос» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 
 Официальная страница мультфильма
 «Карлик Нос» на сайте СТВ
 Дина Годер. Мультики за большие деньги Время Новостей, 18.03.2003
 Рецензия на сайте «Киноман»

Рисованные мультфильмы России 2003 года
Полнометражные мультфильмы России
Мультфильмы Ильи Максимова
Экранизации произведений Вильгельма Гауфа
Мультфильмы-сказки
Мультфильмы студии «Мельница»
Мультфильмы СТВ
Мультфильмы о ведьмах
Экранизации литературных сказок
Нос в культуре и искусстве